Guanghua bezeichnet:

 Guanghua (Tonghua) (光华镇), Großgemeinde im Kreis Tonghua in der chinesischen Provinz Jilin
 Guanghua (Xiangning) (光华镇), Großgemeinde im Kreis Xiangning in der chinesischen Provinz Shanxi
 Guanghua (Wanrong) (光华乡), Gemeinde im Kreis Wanrong in der chinesischen Provinz Shanxi
 Guanghua (Yilong) (光华乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guanghua (Yongsheng) (光华傈僳族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Lisu und Yi im Kreis Yongsheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guanghua (Hongwei) (光华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongwei in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guanghua (Jinping) (光华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guanghua (Lucheng) (广化街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Guanghua (Qianjiang) (广华街道), Straßenviertel der Stadt Qianjiang in der chinesischen Provinz Hubei
 Guanghua (Qingyang) (光华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingyang in der chinesischen Provinz Sichuan